Misiones (provincie), een provincie van Argentinië
Misiones (departement), een departement van Paraguay